Olbramovice est un toponyme qui peut désigner :

Olbramovice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Olbramovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie